Регулярный сезон Единой лиги ВТБ 2018/2019 проводится со 5 октября 2018 года по 28 апреля 2019 года. 14 команд соревнуются за 8 мест в плей-офф в двухкруговом турнире.

Турнирная таблица 
Для распределения команд в турнирной таблице регулярного сезона последовательно применяются следующие критерии:
 Общий процент побед в матчах;
 Победы;
 Количество набранных очков в играх между командами, у которых одинаковый результат;
 Разница забитых / пропущенных мячей в играх между командами, у которых одинаковый результат;
 Количество забитых мячей в играх между командами, у которых одинаковый результат;
 Общая разница забитых / пропущенных мячей;
 Общее количество забитых мячей.

Результаты игр

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Календарь турнира

Единая лига ВТБ в сезоне 2018/2019